Toponímia: 
 Puigventós: entitat de població dels municipis de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura (Baix Empordà)
 Puigventós (Balsareny): masia del municipi de Balsareny (Bages)
 Puigventós (Calonge): masia del municipi de Calonge (Baix Empordà)
 Puigventós (Castellar del Riu): edific del municipi de Castellar del Riu (Berguedà)
 Puigventós (La Vall de Bianya): cim del municipi de la Vall de Bianya (Garrotxa)
 Puigventós (Olesa de Montserrat): muntanya dels municipis d'Olesa de Montserrat (Baix Llobregat) i Vacarisses (Vallès Occidental)
 Puigventós (Pinós): cim del municipi de Pinós (Solsonès)
 Puigventós (Sallent): masia del municipi de Sallent (Bages)
 Puigventós (Viver i Serrateix): masia del municipi de Viver i Serrateix (Berguedà)

Vegeu també
 Can Puigventós: nucli del municipi de Vidreres (Selva)
 Masia de Puigventós (Olesa de Montserrat): masia del municipi d'Olesa de Montserrat (Baix Llobregat)